Hubberten ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hubberten (1929–1988), deutscher Drehbuchautor
 Hans-Wolfgang Hubberten, deutscher Mineraloge
 Susanne Hubberten (1922–1990), deutsche Kommunalpolitikerin